(242) Kriemhild es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 22 de septiembre de 1884 por Johann Palisa desde el observatorio de Viena, Austria.
Está nombrado por Kriemhild, un personaje de las leyendas germánicas.

Véase también 
 Lista de asteroides del (201) al (300)

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Johann Palisa
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Viena
Objetos astronómicos descubiertos en 1884
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides